Matcherna i Grupp C i Världsmästerskapet i fotboll 1986 pågick från 1 till 9 juni 1986.

Kanada mot Frankrike

Sovjetunionen mot Ungern

Frankrike mot Sovjetunionen

Ungern mot Kanada

Ungern mot Frankrike

Sovjetunionen mot Kanada

Referenser

Externa länkar 

Grupp C